Die Abkürzung YM steht für:

 Yahoo Messenger, ein Instant-Messaging-Client
 Yield Management, siehe Ertragsmanagement
 YM BioSciences, US-amerikanisches Pharmaunternehmen
 YM-Agar oder YM-Medium, verwendet zur Kultivierung von säureliebende Hefen und Pilze
 Yokohama Minatomirai Railway Company
Young Miss, US-amerikanisches Jugendmagazin (1932–2004)
 Young Money, Gemeinschaftsprojekt US-amerikanischer Musiker
 Young Muslims, eine Jugendorganisation

Verkehr:

 Montenegro Airlines, nach dem IATA-Code
 Freie Stadt Danzig, frühere Luftfahrzeug-Kennung

YM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Piräus
 Großbritannien: Sheffield
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Zeitschriften:

 Yachting Monthly, britische Zeitschrift
 Young Miss, deutsche Zeitschrift
 Young Magazine, japanische Zeitschrift
 YM (Magazin), eingestellte amerikanische Zeitschrift

Y-M steht für:

 den Yamamoto-Miyakawa-Algorithmus.

Ym steht für:

 Yottameter = 1024 Meter, eine SI-Längeneinheit

ym steht für:

 Yoktometer = 10−24 Meter, eine SI-Längeneinheit

 
YM